Апакапур () — река России, протекает по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Впадает слева в реку Вынгапур в 131 км от её устья. Длина реки — 174 км, площадь водосборного бассейна — 2100 км². Гидроним восходит к лесн. нен. Апака’ пюљ — «бурлящая река Апаки», где «Апака» — это мужское имя собственное.

Притоки 
(км от устья)
 54 км: Чучуяха
 67 км: Эделяяха
 84 км: Паткутояха
 120 км: Нюча-Хульмыяха
 129 км: Хульмыяха
 132 км: Худяяха
 136 км: Нерояха

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300056032.

Примечания 

Притоки Вынгапура
Реки Пуровского района